Тожал () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуліан-ду-Тожал — парафія.
 Санту-Антан-ду-Тожал — парафія.